Le mot Oyster (signifiant huître en Anglais) est utilisé dans :
 Rolex Oyster, modèle de boîtier de montre assurant un degré d'étanchéité révolutionnaire à l'époque inventé par Hans Wilsdorf ;
 Oyster card, la carte à puce sans contact utilisée dans les transports en commun londoniens ;
 David F. Oyster, réalisateur, producteur et scénariste américain né le  en Géorgie (États-Unis) ;
 Oyster, second album studio d'Heather Nova, sorti en 1994.

Toponyme 

 
 York-Oyster Bed, circonscription électorale provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard (Canada) créée en 1996 ;